Guaíra kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Guaíra (ort), São Paulo, 
 Guaíra (kommun i Brasilien, São Paulo), 
 Guaíra (kommun i Brasilien, Paraná), 

Robotskapade Brasilienförgreningar